Louvières (Calvados) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Louvières (Górna Marna) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny